Ženská dvouhra St. Petersburg Ladies Trophy 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Ruska Darja Kasatkinová, která do turnaje nezasáhla po pozitivní testu na onemocnění covid-19.

Vítězkou se stala druhá nasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež ve finále zdolala ve tříhodinovém duelu nejvýše nasazenou Řekyni Marii Sakkariovou po třísetovém průběhu 5–7, 7–6(7–4) a  7–5. V probíhající sezóně si připsala první turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour, ale pátý od srpna 2021. Zároveň prodloužila svoji neporazitelnost v halových zápasech, když navázala na triumfy z podzimních J&T Banka Ostrava Open 2021, Kremlin Cupu 2021 a Transylvania Open 2021 a vyhrála 20 zápas na turnajích hraných v hale v řadě, což naposledy dokázala Justine Heninová v letech 2007 až 2010. Zisk 470 bodů jí zajistil posun na nové žebříčkové maximum, když se v následujícím vydání klasifikace posunula právě před Sakkariovou na 6. místo.

Třináctý vzájemný duel mezi Kontaveitovou a Sakkariovou nabídl několik obratů. Estonka v prvním setu vedla již 5–2, než Sakkariová ziskem pět her v řadě ukořistila první sadu. Řecká hráčka vedla ve druhém setu o brejk poměrem 3–1, Kontaveitová ale v tiebreaku srovnala a vynutila si třetí dějství. V něm zezačátku dominovala nejvýše nasazená Řekyně, když vedla už 5–2 a servírovala na zisk titulu, od tohoto stavu však uhrála jenom sedm výměn, aby Kontaveitová zvítězila a překlopila tak vzájemných poměr na svoji stranu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2022